Aethocauda är ett släkte av insekter. Aethocauda ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Aethocauda